Пайнел:

 Пайнел — , округ в штате Аризона, США
 Пайнел — , муниципалитет в Бразилии